Haverkate ist der Familienname folgender Personen:

 Görg Haverkate (1942–2006), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer für öffentliches Recht
 Henk Haverkate (1936–2008), niederländischer Romanist, Hispanist und Pragmalinguist